Соревнования по фигурному катанию на IX зимних Олимпийских Играх прошли с 29 января по 6 февраля 1964 года в Инсбрук (Австрия) на искусственном льду Олимпийского стадиона. Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах: в мужском и женском одиночном катании и в парах.

Медали

Общий медальный зачёт

Медалисты

Представительство по странам 
Всего в Олимпийских играх приняли участие 88 фигуристов (41 мужчина и 47 женщин) из 15 стран (в скобках указано количество фигуристов от страны):

  (10)
  (5)
  (2)
  (12)
  (2)
  (12)
  (1)
  (2)
  (4)
  (12)
  (5)
  (8)
  (8)
  (1)
  (4)

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

WD — соревнования не закончили.

Факты 
 В соревнованиях по фигурному катанию на IX зимних Олимпийских Играх принимали участие спортсмены из Европы, Северной Америки и Азии.
 В соревнованиях по фигурному катанию на IX зимних Олимпийских Играх принимали участие рекордное количество фигуристов 90 спортсменов.
 В 1966 году серебряной медали были лишены немецкие фигуристы Марика Килиус и Ганс-Юрген Боймлер. Им было предъявлено обвинение в заключении профессиональных контрактов до начала игр. Бронзовых медалей были удостоены фигуристы из США Вивиан Джозеф и Рональд Джозеф, а серебро получили канадцы Дебби Уилкес и Гай Ривелл. Однако в 1987 году МОК вернул серебряные медали немецким фигуристам. В 2014 году МОК вернул второй комплект серебра канадцам, а американцы получили бронзу.
 Самым молодым фигуристом на Олимпиаде-1964 стал Ондрей Непела из Чехословакии: ему было на тот момент 13 лет и 12 дней.
 Самым возрастным фигуристом на Олимпиаде-1964 стал Олег Протопопов из СССР, выступающий в парном катании с Людмилой Белоусовой: ему было на тот момент 31 год и 197 дней.

Примечания

Ссылки 

 Результаты на сайте В.Соловьёва 
 Результаты в мужском одиночном катании на сайте eskatefans.com 
 Результаты в женском одиночном катании на сайте eskatefans.com 
 Результаты в парном катании на сайте eskatefans.com 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1964
1964 год в фигурном катании
Олимпийские игры